New Berlin (Berlinul Nou) este denumirea mai multor localități din SUA care au fost numite după capitala Germaniei Berlin.
 New Berlin, Illinois
 New Berlin (oraș), New York
 New Berlin (sat), New York
 New Berlin, Pennsylvania
 New Berlin, Texas
 New Berlin, Wisconsin

Vezi și 
 Berlin (dezambiguizare)